Münz ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin K. Münz (1912–1978), deutscher Schriftsteller
 Ferdinand Münz (1888–1969), österreichischer Chemiker
 Hannes Münz (1940–2018), deutscher Maler und Bildhauer
 Jack Mylong-Münz (1892–1975), deutsch-amerikanischer Schauspieler
 Lazar Münz (1837–1921), österreichisch-galizischer Rabbiner

 Martin Münz (1785–1848), deutscher Arzt und Anatom
 Mathias Münz (* 1967), deutscher Volleyball-Trainer
 Mose ben Isaak Münz (15. Jh.), jüdischer Gelehrter und Rabbiner
 Philipp Münz (1864–1944), deutscher Allgemeinmediziner, Fachbuchautor und Opfer des Holocaust
 Rainer Münz (* 1954), österreichischer Ökonom 
 Selin Münz (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Sigmund Münz (1859–1934), österreichischer Schriftsteller
 Stefan Münz (* 1960), deutscher Informatiker
 Theodor Münz (1872–1933), deutscher Oberamtmann

 Wilhelm Münz (1856–1917), deutscher Rabbiner und Autor

Münz wird in einigen alemannischsprachigen Regionen als Begriff für Kleingeld verwendet

Siehe auch:
 Burg Münz
 Villa Münz
 Müntz
 Müns